

Roman 

 La Vallée de la peur, roman d'Arthur Conan Doyle publié en 1915.

Cinéma 

 La Vallée de la peur, film britannique d'Alexander Butler sorti en 1916 ;
 La Vallée de la peur, film américain réalisé par Raoul Walsh sorti en 1947.

Bande dessinée 

 La Vallée de la peur, bande dessinée faisant partie de la série Trent.